

Persone 
 David Watkin – direttore della fotografia britannico
 David Watkin – storico dell'architettura britannico
 Lawrence Edward Watkin – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Owen Watkin – rugbista a 15 britannico
 Pierre Watkin – attore statunitense

Altro 
 Watkin's Tower – torre di ferro mai completata a Londra

Pagine correlate 
 Edward Watkin